Vrubozubec je český rodový název pro několik druhů vrubozubcovitých ryb:
 Acaronia Myers, 1940 
 Allochromis Grenwood, 1980 – monotypický rod
 Alticorpus Stauffer & McKaye, 1988 
 Apistogrammoides Meinken, 1965 – monotypický rod
 Aristochromis Trewavas, 1935 – monotypický rod
 Astronotus Swainson, 1839 
 Astronotus ocellatus – vrubozubec paví
 Aulonocranus Regan, 1920 – monotypický rod 
 Baileychromis Poll, 1986 – monotypický rod
 Bathybates Boulenger, 1898 
 Benthochromis Poll, 1986
 Chalinochromis Poll, 1974
 Chalinochromis brichardi – vrubozubec Brichardův
 Xenotilapia Boulenger, 1899 
 Xenotilapia papilio

Související články 
 akara
 cichlida
 cichlidka
 kančík
 perleťovka
 pestřenec
 tilápie
 tlamovec